Oolong () è un termine cinese che significa drago nero.

Cucina
 Oolong, tè semiossidato prodotto in Cina e a Taiwan.
 Oolong, versione cinese degli udon giapponesi, pasta di dimensioni simili ai bigoli veneti.

Fumetti, anime e videogiochi
 Hiro Oolong, protagonista del romanzo a fumetti Goodbye Baobab di Igort, pubblicato su Alteralter nel 1982 e in volume nel 1985 (Milano libri Edizioni).
 Oolong, città immaginaria volante, sede di uno stadio dove si tengono incontri tra combattenti nel videogioco Paper Mario: Il portale millenario per Nintendo Game Cube.
 Oolong (o Olong), maialino antropomorfo del manga Dragon Ball.
 Oolong, personaggio principale del videogioco picchiaduro Yie Ar Kung-Fu.
 Oolong, isola immaginaria nella serie di fumetti 52 della DC Comics.

Altro
 Oolong, linguaggio di programmazione per la macchina virtuale Java.
 Oolong, località e incrocio ferroviario del Nuovo Galles del Sud, in Australia.